Анджей Олеховський (* 1947) — міністр фінансів (1992) і міністр закордонних справ (1993—1995) Польщі.
 Олеховський Михайло Олександрович (1855—1909) — український вчений: ґрунтознавець, біолог, краєзнавець; один із фундаторів і перший завідувач Природничо-історичного музею Полтавського губернського земства.
 Тадеуш Олеховський (1926—2001) — польський політичний і державний діяч, міністр закордонних справ ПНР в 1988—1989 роках.